Puente ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Puente Encina, chilenischer Komponist, Songwriter, Gitarrist, Sänger und Schauspieler
 Estrella Puente (* 1928), uruguayische Speerwerferin
 Federico Puente (* 1995), uruguayischer Fußballspieler
 Fernando de la Puente y Primo de Rivera (1808–1867), spanischer Erzbischof und Senator
 Germán Trajano Pavón Puente (* 1936), ecuadorianischer Priester, Bischof von Ambato
 Jesús Puente (1930–2000), spanischer Schauspieler
 Juan Zavala de la Puente (1804–1879), spanischer Politiker
 Luis de la Puente (1554–1624), spanischer Jesuit
 Omar Puente (* 1961), kubanischer Jazz- und Latinmusiker
 Pablo Puente Buces (1931–2022), spanischer Geistlicher, Erzbischof und Diplomat
 Rafael Puente (* 1950), mexikanischer Fußballspieler
 Susana María del Carmen Villarán de la Puente (* 1949), peruanische Politikerin, siehe Susana Villarán
 Tito Puente (1923–2000), puerto-ricanischer Musiker

Puente ist der Name folgender geographischen Objekte:

Orte:
 Puente (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Puente Alto, Kommune in Chile
 Puente de Montañana, Gemeinde in der Provinz Huesca, Autonome Gemeinschaft Aragonien, Spanien
 Puente del Inca, Ortschaft in der Provinz Mendoza, Spanien
 Puente la Reina, Gemeinde in der autonomen Region Navarra, Spanien
 Puente la Reina de Jaca, Municipio in Spanien
 Puente San Pablo, Landstadt im Departamento Beni, Bolivien
 Puente Valizas, Ort in Uruguay
 Puente Villa, Ort im Departamento La Paz, Bolivien

Brücken (von spanisch puente, „Brücke, Steg“):
 Puente Centenario, Schrägkabelbrücke über den Panama-Kanal
 Puente Colgante de Santa Fe, Hängebrücke in Santa Fe, Argentinien
 Puente de Alconétar, Segmentbogenbrücke in der Provinz Cáceres, Region Extremadura, Spanien
 Puente de las Américas, Straßenbrücke in Panama
 Puente de Chacao, Hängebrücke in Chile
 Puente de Itero, Brücke am Jakobsweg, Spanien
 Puente de Piedra (Soria), Brücke in Soria, Autonome Regionen Kastilien und León
 Puente de San Martín (Toledo), Brücke über den Tajo in Toledo, Spanien
 Puente de Vizcaya, Brücke in Bizkaia, Spanien
 Puente Internacional Barón de Mauá, Straßen- und Eisenbahnbrücke in Südamerika
 Puente Internacional del Guadiana, Schrägseilbrücke über den Guadiana
 Puente Libertador General San Martín, Straßenbrücke in Südamerika
 Puente Salto Grande, Straßen- und Eisenbahnbrücke in Südamerika
 Puente Transbordador „Nicolás Avellaneda“, Schwebefähre in Argentinien

Siehe auch:
 El Puente (Begriffsklärung)
 La Puente, Stadt in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Puente Caimanes
 Puente Nuevo
 Pünte